Верхняя Зароща — деревня в Мценском районе Орловской области России. Входит в состав Спасско-Лутовиновского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на берегах реки Зарощи, к северу от железнодорожной линии Тула — Курск, на расстоянии примерно 2 километров (по прямой) к северу от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 150 метров над уровнем моря.

Местный климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,9 %, женщины — соответственно 47,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % из 44 чел.

Улицы 
Уличная сеть данной деревни состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района